Натуральне число 1033
 1033 рік до нашої ери
 1033 рік нашої ери